KWG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Krivoy Rog (Ucraina)
 KWG – Società Kaiser Wilhelm (nome tedesco Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft)